Ordine di Leopoldo, Ordine cavalleresco del Belgio
Ordine di Leopoldo II, Ordine cavalleresco del Belgio  
Ordine Imperiale di Leopoldo, Ordine cavalleresco austriaco
Ordine di Leopoldo (Lippe), Ordine cavalleresco del Principato di Lippe